Ма́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Майская улица — улица в Бресте
 Майская улица — улица в Гомеле
 Майская улица — улица в Могилёве

Россия 

 Майская улица — улица в Абакане
 В Апрелевке Московской области:
 1-я Майская улица
 2-я Майская улица
 Майская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Майская улица — улица в Архангельске
 Майская улица — улица в Астрахани
 В Ачинске Красноярского края:
 Майская улица
 Майская улица (посёлок Мазульский)
 Майская улица — улица в Балашихе Московской области
 Майская улица — улица в Барнауле
 Майская улица — улица в Батайске Ростовской области
 Майская улица — улица в Биробиджане
 Майская улица — улица во Владимире
 Майская улица — улица в Волгограде
 Майская улица — улица в Вологде
 Майская улица — улица в Волхове Ленинградской области
 Майская улица — улица в Воркуте республики Коми
 Майская улица — улица в Воронеже
 Майская улица — улица в Воскресенске Московской области
 Майская улица — улица в Воткинске республики Удмуртия
 Майская улица — улица во Всеволожске Ленинградской области
 Майская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Майская улица — улица в Горно-Алтайске
 Майская улица — улица в Грозном
 Майская улица — улица в Домодедове Московской области
 Майская улица — улица в Екатеринбурге
 Майская улица — улица в Ессентуках Ставропольского края
 Майская улица — улица в Звенигороде Московской области
 Майская улица — улица в посёлке сельского типа Зелёная Дубрава Рубцовского района Алтайского края
 Майская улица — улица в Златоусте Челябинской области
 Майская улица — улица в Иванове
 Майская улица — улица в Ижевске
 Майская улица — улица в Иркутске
 Майская улица — улица в посёлке Первомайский Приволжского района Казани.
 Майская улица — улица в Калининграде
 Майская улица — улица в Калуге
 Майская улица — улица в Каменногорске Ленинградской области
 В Кемерове:
 Майская улица
 2-я Майская улица
 В Кирове:
 Майская улица (посёлок Ганино)
 Майская улица (посёлок Костино)
 Майская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Майская улица — улица в селе Кияик Завьяловского района Республики Удмуртия
 Майская улица — улица в Козельске Калужской области
 Майская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
 Майская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 В Краснодаре:
 Майская улица (станица Елизаветинская)
 Майская улица (посёлок Лазурный)
 Майская улица — улица в Краснозаводске Московской области
 Майская улица — улица в Красноярске
 Майская улица — улица в Курске
 Майская улица — улица в Кызыле республики Тыва
 Майская улица — улица в хуторе Ленинаване Мясниковского района Ростовской области
 Майская улица — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Майская улица — улица в посёлке городского типа Лесогорском Выборгского района Ленинградской области
 Майская улица — улица в Лесосибирске Красноярского края
 Майская улица — улица в Липецке
 Майская улица — улица в посёлке Логовом Емельяновского района Красноярского края
 Майская улица — улица в станице Луковской Моздокского района республики Северная Осетия
 В Магадане:
 Майская улица
 1-я Майская улица
 Майская улица — улица в Междуреченске Кемеровской области
 Майская улица — улица в Минусинске Красноярского края
 Майская улица — улица в посёлке Мокром Батае Кагальницкого района Ростовской области
 Майская улица — улица в Москве (Толстопальцево)
 Майская улица — улица в Набережных Челнах республики Татарстан
 Майская улица — улица в Нальчике
 Майская улица — улица в Наро-Фоминске Московской области
 Майская улица — улица в Находке Приморского края
 Майская улица — улица в Нефтекамске республики Башкортостан
 Майская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Майская улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Майская улица — улица в селе Новоаптикове Ишимбайского района республики Башкортостан
 Майская улица — улица в посёлке Новоискитимске Кемеровского района Кемеровской области
 Майская улица — улица в Новокуйбышевске Самарской области
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Майская улица (село Абрау-Дюрсо)
 Майская улица (село Большие Хутора)
 Майская улица (село Борисовка)
 Майская улица (село Мысхако)
 Майская улица (станица Раевская)
 Майская улица — улица в Новосибирске
 Майская улица — улица в Новочебоксарске Чувашской республики
 Майская улица — улица в Новочеркасске Ростовской области
 Майская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Майская улица — улица в Ногинске Московской области
 Майская улица — улица в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
 Майская улица — улица в Октябрьском республики Башкортостан
 Майская улица — улица в Орле
 Майская улица — улица в Орске Оренбургской области
 Майская улица — улица в селе Первомайский Завьяловского района республики Удмуртия
 Майская улица — улица в Перми
 Майская улица — улица в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края
 Майская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Майская улица — улица на хуторе Протичка Красноармейского района Краснодарского края
 Майская улица — улица на хуторе Протоцкие Красноармейского района Краснодарского края
 Майская улица — улица в Пскове
 В Ростове-на-Дону:
 Майская улица
 1-я Майская улица
 Майская улица — улица в Самаре
 В Санкт-Петербурге:
 Майская улица (посёлок Лисий Нос)
 Майская улица — улица в Сарапуле республики Удмуртия
 В Смоленске:
 Верхнее-Майская улица
 Майская улица
 Майская улица — улица в посёлке Смоленщина Иркутского района Иркутской области
 2-я Майская улица — улица в Солнечногорске Московской области
 Майская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 2-я Майская улица — улица в Старой Купавне Московской области
 Майская улица — улица в Старом Осколе Белгородской области
 Майская улица — улица в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Майская улица — улица на хуторе Сухом Куте Курганинского района Краснодарского края
 Майская улица — улица в Сызрани Самарской области
 Майская улица — улица в Тамбове
 Майская улица — улица в посёлке городского типа Токсово Всеволожского района Ленинградской области
 Майская улица — улица на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края
 Майская улица — улица в Туле
 Майская улица -- улица в Томске.
 Майская улица — улица в Тюмени
 Майская улица — улица в Улан-Удэ
 Майская улица — улица в деревне Урняк Ишимбайского района республики Башкортостан
 Майская улица — улица в Уфе
 Майская улица — улица в Хабаровске
 Майская улица — улица в селе Холостой Майдан Вадского района Нижегородской области
 Майская улица — улица в деревне Хохряки Завьяловского района республики Удмуртия
 Майская улица — улица в Челябинске
 Майская улица — улица в Черкесске
 Майская улица — улица в посёлке городского типа Черкизово Пушкинского района Московской области
 Майская улица — улица в посёлке Шарапова Охота Серпуховского района Московской области
 Майская улица — улица в Шахтах Ростовской области
 Майская улица — улица в деревне Шмидтово Уфимского района республики Башкортостан
 Майская улица — улица в Яранске Кировской области

Украина 

 Майская улица — улица в Брянке Луганской области
 Майская улица — улица в Вознесенске Николаевской области
 Майская улица — улица в Днепропетровске
 В Донецке:
 Майская улица (Буденовский район)
 Майская улица (Ленинский район)
 Майская улица — улица в селе Жовтневом Каменец-Подольского района Хмельницкой области
 Майская улица — улица в Запорожье
 Майская улица — улица в Киеве
 Майская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Майская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Майская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Майская улица — улица в Мариуполе Донецкой области
 Майская улица — улица в Николаеве
 Майская улица — улица в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области
 Майская улица — улица в Подгородном Днепропетровской области
 Майская улица — улица в Симферополе
 Майская улица — улица в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области
 Майская улица — улица в Стаханове Луганской области
 Майская улица — улица в Сумах

См. также 
 Майская улица — исторический вариант названия улицы Майя в Риге
 Новомайская улица
 Первомайская улица
 Улица Майская Гора — улица в Ульяновске
 Улица Майская Горка — улица в Архангельске
 Улица Майской Стачки — улица в Брянске
 Майский проспект — проспект в посёлке городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области
 Майский бульвар — бульвар в Курске
 Майский переулок
 Майский въезд — улица в Симферополе
 Майский проезд
 Майский тупик
 Майский просек
 Майская площадь — площадь в Кимрах Тверской области
 Майская